Stone Arch Bridge steht für folgende Brücken in den Vereinigten Staaten: 

 Stone Arch Bridge in Minneapolis, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Stone Arch Bridge (Champaign, Illinois), NRHP-ID 81000210
 Stone Arch Bridge (Danville, Illinois), NRHP-ID 86001087
 Stone Arch Bridge (Keeseville, New York), NRHP-ID 99001323
 Stone Arch Bridge (Kenoza Lake, New York), NRHP-ID 76001285
 Fort Fletcher Stone Arch Bridge im Ellis County, Kansas, NRHP-ID 01000385
 Fox Creek Stone Arch Bridge im Chase County, Kansas, NRHP-ID 06001164
 Indian Lake Road Stone Arch Bridge im Oakland County, Michigan, NRHP-ID 05000712
 Simpsonville Stone Arch Bridge im Windham County, Vermont, NRHP-ID 77000105
 Vermillion Creek Tributary Stone Arch Bridge im Pottawatomie County, Kansas, NRHP-ID 86003354

Siehe auch:
 Old Stone Arch Bridge